Австрийская Бундеслига 2002/2003 () — 91-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 9 июля 2002 года и закончился 29 мая 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 2002/2003 на официальном сайте лиги 
Сезон 2002/2003 на rsssf.com 

2002/2003
Спорт в Австрии в 2002 году
Спорт в Австрии в 2003 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003